Kapela je v češtině běžné označení hudebního souboru. Rovněž jde o častý název sídel v Chorvatsku, přičemž slovo v chorvatštině znamená kaple.

Sídla v Chorvatsku
 Kapela – opčina v Bjelovarsko-bilogorské župě
 Nova Kapela – opčina v Brodsko-posávské župě
 Nova Kapela (Dubrava) – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Dubrava
 Stara Kapela – vesnice v opčině Nova Kapela
 Stara Kapela (Dubrava) – vesnice v Záhřebské župě, součást opčiny Dubrava
 Kapela Dvor – vesnice ve Viroviticko-podrávské župě, součást opčiny Lukač
 Kapela Kalnička – vesnice ve Varaždinské župě, součást opčiny Ljubešćica
 Kapela Korenička – vesnice v Licko-senjské župě, součást opčiny Plitvička Jezera
 Kapela Podravska – vesnice ve Varaždinské župě, součást opčiny Veliki Bukovec
 Kapela Ravenska – vesnice v Koprivnicko-križevecké župě, součást opčiny Sveti Petar Orehovec

Pohoří v Chorvatsku
 Mala Kapela – pohoří v Licko-senjské župě
 Tunel Mala Kapela – dálniční tunel, který toto pohoří překonává, nejdelší tunel v Chorvatsku
 Velika Kapela – pohoří v západním Chorvatsku, spojující Gorski Kotar a Velebit

Externí odkazy